Lake View ist der Name mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten:

 Lake View (Alabama)
 Lake View (Arkansas)
 Lake View (Indiana)
 Lake View (Iowa)
 Lake View (Maine)
 Lake View (Mississippi)
 Lake View (New Jersey)
 Lake View (New York)
 Lake View (Ohio)
 Lake View (South Carolina)
 Lake View (Texas)
 Lake View Township (Minnesota)
 Lake View Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Lakeview